Louden bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Louden (Kentucky)
 Louden (New Jersey)
 Louden (Ohio)

Personen:
 Jennifer Louden (* 1963), US-amerikanische Autorin, Coach und Künstlerin
 LeRoy J. Louden (* 1936), US-amerikanischer Politiker, Senator für Nebraska
 Michael Louden (1964–2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Chris Louden, US-amerikanischer Animator

Siehe auch:
 Loudon
 Lowden
 Luden